Blahoslavená Alžběta Francouzská ( Isabelle de France, březen 1225– 23. února 1270 Longchamp) byla francouzská princezna, zakladatelka kláštera Longchamp.

Život 
Narodila se jako dcera Ludvíka VIII. a Blanky Kastilské a již roku 1227 byla bratrem Ludvíkem zaslíbena Hugovi z Lusignanu, nejstaršímu synovi vůdce spiknutí proti králi. Ke sňatku nedošlo a dalšího nápadníka Konráda, syna císaře Fridricha II. Isabela odmítla.

Namísto manželství složila slib čistoty a žila skromně u bratrova královského dvora. Roku 1255 založila klášter klarisek v Longchampu, který byl dokončen roku 1259. O čtyři roky později se rozhodla opustit dvůr a odešla do Longchampu. Do kláštera nevstoupila, zůstala laikem a žila přísným kajícím životem.Zesnula krátce před Ludvíkovou druhou kruciátou a svým skonem jej velmi zarmoutila. Byla pohřbena v konventním kostele.

Po Isabelině smrti pověřil její mladší bratr Karel místní abatyši Anežku z Harcourtu, aby sepsala hagiografické vyprávění o životě zesnulé. Roku 1521 byla Isabela blahořečena.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 Vera Schauber, Hanns Michael Schindler: Rok se svatými; Karmelitánské nakladatelství 2002,  (str. 76)

Související články 
 Seznam světců a mučedníků katolické církve

Externí odkazy 
 

Kapetovci
Francouzské princezny
Klarisky
Francouzští blahoslavení
Zakladatelé klášterů
Narození ve 13. století
Úmrtí v roce 1270
Úmrtí 23. února
Pohřbení v Île-de-France
Ženy